

Patronyme 

 Anthony Daniels (né en 1946), acteur britannique ;
 Anthony Daniels (1949-), plus connu sous son nom de plume Theodore Dalrymple, médecin et écrivain ;
 Antonio Daniels (né en 1975), basketteur américain ;
 Bebe Daniels (1901-1971), actrice américaine ;
 Carolyn Sapp Daniels (1967-), mannequin américaine ;
 Charles Daniels (1885-1973), nageur américain ;
 Charlie Daniels (1936-2020), auteur-compositeur-interprète de musique country américain ;
 Clare Daniels (né en 1974), arbitre anglaise ;
  ;
  ;
 Dyson Daniels (né en 2003), basketteur américain ;
 Eddie Daniels (1941-), clarinettiste et saxophoniste américain de jazz ; 
 Erin Daniels (née en 1973), actrice américaine ;
 Farrington Daniels (1889-1972), physico-chimiste américain ;
 Greg Daniels (1963-), scénariste et producteur américain ;
 Harold Robert Daniels (1919-1980), écrivain américain, auteur de roman policier ;
  ;
 J.D. Daniels (né en 1980), acteur américain ;
  ;
 Josephus Daniels (1862-1948), homme politique américain ;
 Kimbi Daniels (né en 1973), joueur de hockey sur glace canadien ;
 LaShawn Daniels (1977-2019), parolier américain ;
  ;
 Les Daniels (1943-2011), écrivain américain ;
 Lisa Daniels (1930-2010), actrice anglaise ;
 Mabel Wheeler Daniels (1877/1878-1971), compositrice et cheffe d'orchestre américaine ;
 Marc Daniels (1912-1989), réalisateur américain ;
 Marquis Daniels (né en 1981), basketteur américain ;
 Mary Lou Daniels (née en 1961), joueuse de tennis américaine ;
 Mel Daniels (1944-2015), basketteur américain ;
 Mike Daniels (1989-), joueur américain de football américain ;
 Mitch Daniels (né en 1949), homme politique américain ;
 Owen Daniels (né en 1982), joueur américain de football américain ;
 Norman Daniels (1906-1995), écrivain américain, auteur de roman policier et de roman d'espionnage ;
  (1938-2016), magicien britannique ;
 Robert Anthony Daniels (1957-), prélat canadien ;
 Robert Daniels (1968-), boxeur américain ;
 Rory Daniels (19?-), karatéka britannique ;
 Scott Daniels (né en 1969), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Stormy Daniels (née en 1979), actrice pornographique américaine ;
 Teahna Daniels (née en 1997), athlète américaine ;
 Thurston Daniels (1859-1926), homme politique populiste américain ;
 .

Toponyme 

 Daniels, une census-designated place de Virginie-Occidentale ;
 comté de Daniels.

Pseudonyme 

 Daniel Covell, un catcheur ;
 Daniel Kwan et Daniel Scheinert, souvent appelés les Daniels, un duo de cinéastes américains.

Voir aussi 
 Daniels Farm House, ferme au Texas
 Jack Daniel's, distillerie américaine de Tennessee whiskey
 

Patronyme anglais
Nom de scène
Pseudonyme